Pekmezli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Pekmezli (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana
 Pekmezli (Biga), Ortschaft im Landkreis Biga der türkischen Provinz Çanakkale
 Pekmezli (Rize), Ortschaft der türkischen Provinz Rize

Siehe auch:
 Pekmezci